WDR11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 224 амінокислот, а молекулярна маса — 136 685.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки